

Codici 
 GBM - Isola di Man
 GBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garbaharey (Somalia)
 gbm – codice ISO 639-3 della lingua garhwali

Medicina 
 GBM – altro nome del Glioblastoma multiforme